Amerikai Egyesült Államok
 Berea (Dél-Karolina)
 Berea (Észak-Dakota)
 Berea (Észak-Karolina)
 Berea (Iowa)
 Berea (Kentucky)
 Berea (Nebraska)
 Berea (Nyugat-Virginia)
 Berea (Ohio)
 Berea (Giles megye, Tennessee)
 Berea (Warren megye, Tennessee)
 Berea (Virginia)
 Románia
Bere (Berea), Szatmár megyei település